—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории города Окутама в префектуре Токио. Совместно с другими японскими астрономами им был открыт 41 астероид, 38 из которых он обнаружил совместно с Цутому Хиоки.

См. также 
 Такуо Кодзима
 Масахиро Коисикава
 Ясукадзу Икари

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов